Трико́ ( «вязаный; трикотажный»):
 Трико — плотные шерстяные, полушерстяные, хлопчатобумажные ткани с ясно выраженным рисунком переплетения, используемые преимущественно для пошива костюмов и платьев.
 Трико — одежда из трикотажа, плотно облегающая тело.

Топоним 
  — посёлок во Франции.

Примечания